Франсуа-Жозеф Карбон (, известный как  — Маленький Франсуа; 1756, Париж — 20 апреля 1801, там же) — вождь шуанов. Один из заговорщиков, участвовавших в покушении на Наполеона Бонапарта.

Биография 
Служил моряком во время революции, во время службы вступил в партию роялистов и стал вождём шуанов.

В 1800 году он возглавил телегу во время нападения на улице Сен-Никез. Он как создатель бомбы, был арестован 18 января 1801 года. Под пытками он назвал имена своих сообщников, Жозефа Пико де Лимоэлана и Пьера Робино де Сен-Регана, и был приговорен к смертной казни.

Его тело было погребено в общей могиле на кладбище замученных, кладбище Сент-Катрин.

Литература 

 Дезобри и Бачелет, Биографический словарь, т. 1, Ч. Делаграв, 1876, стр. 459
 Универсальная биография, том 4, 1843 г., стр. 39
 Этьен Псом, Biographie moderne, 1816, стр. 355

Политические заговорщики
Казнённые военные
Казнённые на гильотине
Казнённые на гильотине во Франции